Рама́льо — фамилия. Известные носители:
 Рамальо, Муриси — бразильский футболист, в настоящее время — один из лучших футбольных тренеров Бразилии.
 Рамальо, Фернандо — испанский актёр.
 Рамальо, Родриго (род. 1990) — боливийский футболист, нападающий клуба «Стронгест» и сборной Боливии.
 Рамальо, Тито (род. 1969) — испанский футбольный тренер.
 Рамальо, Хонас (род. 1993) — баскский футболист ангольского происхождения, защитник клуба «Атлетик Бильбао».

См. также 
 Рамалью Эаниш, Антониу душ Сантуш — президент Португалии в 1976—1986 гг.